Витек III Младший, Витек из Прчице и Планкенберка или Витек из Пршибениц () (ок. 1170 — между 1244 и 1250, Санкт-Флориан) — чешский дворянин, пан Прчице в Южной Чехии, родоначальник одного из знатнейших и могущественнейших средневековых семейств Чехии — рода панов их Рожмберка (Розенбергов). Королевский коморник в 1243 году.

Происхождение 
Его отцом был основатель рода Витковичей Витек I из Прчице.

Владения и служба при дворе 
В 1231 году Витек продал свой заграничный замок Планкенберк. После этого, вероятно, начал строить замок Пршибенице, поскольку в 1243 году он впервые упоминается в королевской грамоте с предикатом «из Пршибениц». В этой же грамоте он впервые упоминается в должности королевского коморника.

Семья 
Дети:
 Анежка;
 Захарж (Захариаш) из Прчице и Планкенберка;
 Витек V из Пршибениц (умер до 1259);
 Вок I из Рожмберка

Литература 
 
 Franz von Krones Witego. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 43, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, S. 553 f.

Рожмберки
Родившиеся в 1194 году
Умершие в 1236 году
Высочайшие коморники Чешского королевства